Егоровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Иркутская область
 Егоровское сельское поселение — входит в Аларский район

Новосибирская область
 Егоровское сельское поселение — входит в Болотнинский район

Омская область
 Егоровское сельское поселение — входит в Тарский район

Смоленская область
 Егоровское сельское поселение — в составе Ершичский район